Начальник Армии (CA) () — высшая руководящая офицерская должность в Сухопутных войсках Австралии. Офицер, занимающий данную должность, ответственен как перед Начальником Сил обороны (CDF), так и перед секретарем Министерства обороны (SECDEF). 

Действующим Начальником Армии является генерал-лейтенант  — со 2 июля 2022 года.

История 
Изначально, полномочия главы Армии Австралии осуществлял «» , в соответствии с обычной британской практикой того времени. Вскоре оказалось, что данный пост сосредоточил в себе власть, большую чем у Министра обороны — должность, на которой за период с 1901 по 1913 год сменилось двенадцать человек. Кроме того, во время второй англо-бурской войны Британская армия столкнулась с административными проблемами, решение которых привело к упразднению в 1904 году должности , и создания вместо неё .

В 1904 году министр обороны  подготовил доклад, в котором порекомендовал ввести аналогичную систему в Австралии, заключающуюся в создании Военного совета, состоящего из четырех военнослужащих, министра и члена финансов. Этот проект был осуществлен его преемником . Однако вместо создания поста Начальника Генерального штаба, он учредил Военный совет, включивший в себя всего трёх военнослужащих — Заместителя Генерал-адъютанта, Начальника Артиллерии и Начальника Разведки. Должность Начальника Генерального штаба была, наконец, создана новым министром обороны Джорджем Пирсом в 1909 году, и первым её занявшим стал полковник . После этого, военными членами Военного совета стали Начальник Генерального штаба, Генерал-адъютант, Начальник Артиллерии и Генерал-квартирмейстер.

Во время Второй мировой войны, угроза вторжения привела к возврату старой системы управления. На пост Главнокомандующего был назначен генерал сэр Томас Блэми — ему были переданы полномочия Военного совета, деятельность которого была временно приостановлена, в то время как должность Начальника Генерального штаба была сохранена, но переведена в подчинение главнокомандующего. Такая реформа стала успешной с военной точки зрения, но стала рецидивом проблемы излишней концентрации, и после окончания войны, правительство Австралии решило вновь сформировать Военный совет. В 1945 году Блэми был заменен генерал-лейтенантом Верноном Стэрди, в следующем году пост главнокомандующего упразднили, и Стэрди стал Начальником Генерального штаба.

Система продолжала существовать до 1973 года и реформ , когда три службы были объединены под управлением министерства обороны. Военный совет был упразднён, и Начальник Генерального штаба перешел в подчинение Начальника Сил обороны и Секретаря Министерства обороны Австралии. Отражением этих изменений стало переименование должности Начальника Генерального штаба в пост Начальника Армии в 1997 году.

Начальники Армии (с 29 января 1902 года)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Начальник Армии. Армия Австралии

Начальники штаба